Krings peut faire référence à

Patronyme

 Antoon Krings, écrivain et illustrateur français
 Armin Krings, ancien footballeur luxembourgeois
 Christian Krings, homme politique belge germanophone
 Doresia Krings, snowboardeuse autrichienne
 Ernest Krings, magistrat belge
 Jean-Marc Krings, dessinateur de BD et illustrateur belge

Toponyme

 La rue Albert Krings, clos bruxellois de la commune d'Auderghem

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme